Fijałkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Fijałkowski (1797–1883), Erzbischof von Mahiljou in Weißrussland
 Antoni Melchior Fijałkowski (1778–1861), Erzbischof von Warschau